Zwei U-Boote der United States Navy trugen den Namen USS Parche:

 USS Parche (SS-384), ein U-Boot der Balao-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1946
 USS Parche (SSN-683), ein U-Boot der Sturgeon-Klasse, in Dienst von 1974 bis 2004

Parche